Маркировка процессоров фирмы Intel — обозначение основных характеристик микропроцессора на его корпусе. Маркировка представляет собой набор цифр и латинских букв, однозначно определяющий характеристики процессора и позволяющий классифицировать его.

Характеристики процессоров 
Первоначально основным параметром для сравнения процессора по производительности с аналогами являлась его тактовая частота, то есть количество машинных тактов, выполняемых процессором за секунду. Таким образом, производительность конкретного процессора пропорциональна тактовой частоте его работы.

В определенный исторический период различные поколения микропроцессоров Intel маркировались в соответствии с тактовой частотой их работы. Например, Pentium 4 2,8 ГГц это процессор, разработанный фирмой Intel, и относящийся к четвёртому поколению линейки Pentium, работающий на частоте 2,8 ГГц.

После появления существенных архитектурных различий в присутствующих на рынке процессорах (в частности, вариации так называемой "длины конвейера") частота тактирования всей схемы процессора в целом перестала играть ключевую роль. Одновременно присутствовали в продаже модели процессоров Pentium 4 (3ГГц) и Athlon процессоров одинаковой частоты, возникла необходимость в новой маркировке, которая отражала бы свойства каждого из процессоров наиболее полно.

Маркировка

Персональные компьютеры 
19 марта 2004 года компания Intel ввела новую маркировку для своих процессоров. Теперь название процессора представляет собой набор цифр и латинских букв, каждая из которых отражает определённую характеристику процессора.

В новой маркировке, как и раньше, присутствует название фирмы-производителя, название линейки процессоров (Pentium 4, Celeron D, Pentium Extreme Edition или Pentium D), а также сам Processor Number, трёхзначное число, которое в новой маркировке заменяет частоту, используемую в старой. Для того чтобы расшифровать трёхзначное число маркировки, необходима таблица соответствий, по которой можно однозначно определить все характеристики процессора.

Мобильные ПК 
Процессоры Core Duo, используемые в основном для мобильных ПК, маркируются следующим образом: Intel Core Duo T2500. В данном обозначении первая буква индекса обозначает уровень энергопотребления чипа. На этом месте могут быть следующие символы:HQ - мобильный процессор с высокопроизводительной графикой

 C – Разблокированные процессоры для настольных ПК в корпусе LGA 1150 с высокопроизводительным графическим решением
 K — со снятой защитой от повышения тактовой частоты
 KF — процессор со снятой защитой от повышения тактовой частоты и без встроенного графического ядра 
F — процессор без встроенного графического ядра
 M — мобильный процессор
 XM, MX — экстремальные мобильные процессоры

 Q — четырёхъядерный процессор
Н — обозначение усиленного процессора.
G — процессор с дискретной графикой Intel Iris
 P — процессор без автоматического разгона и заблокированным встроенным GPU
 S — энергоэффективный процессор с уклоном на производительность, со сниженным энергопотреблением с более низкими частотами
 QE — 4-ядерные встраиваемые процессоры
 ME — встраиваемые мобильные
 LE - оптимизированные по производительности встраиваемые процессоры
 UE — оптимизированные по энергопотреблению
 Y — процессоры с экстремально низким энергопотреблением для ультрабуков
 R — процессоры в корпусе BGA и с более производительной графикой

 MQ, QM — 4-ядерные мобильные процессоры
HQ, HK — четырёхъядерные, высокопроизводительные;

 U — Ultra low voltage; процессоры со сверхнизким энергопотреблением для ультрабуков
 L — Low voltage; энергоэффективные процессоры
 T — sTandard mobile; высокоэнергоэффективный процессор с уклоном на низкое энергопотребление и значительно более низкими частотами
 E — standard dEsktop; наличие варианта для встраиваемых систем
 KS — отборные процессоры (минимальный риск брака) со снятой защитой от повышения тактовой частоты 
 X — eXtreme, Экстремально высокопроизводительные процессоры.

Литература 
 Модельный ряд процессоров Intel и их маркировка // «Upgrade». — 2006. — № 3 (248).

Микропроцессоры фирмы Intel
Маркировка